Het ATP-toernooi van Doha 2012 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2012) werd gespeeld van 2 tot en met 7 januari 2012. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2012 inluidden. Het enkelspel werd gewonnen door de als derde geplaatste Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Die versloeg zijn landgenoot Gaël Monfils, als vierde geplaatst, met 7-5, 6-3. De overwinning in het dubbelspel werd behaald door de Slowaak Filip Polášek en de Tsjech Lukáš Rosol, na winst tegen het Duitse duo Christopher Kas en Philipp Kohlschreiber met 6-3, 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha